Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e John Fitzgerald che hanno battuto in finale Tom Gullikson e Johan Kriek 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Tom Gullikson /  Johan Kriek (finale)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (primo turno)
 John Alexander /  John Fitzgerald (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1983